Los términos Megalodon o megalodón pueden referirse a:

 Megalodon, un género de moluscos bivalvos;
 Carcharocles megalodon, el megalodón, una especie o conjunto de especies de tiburones fósiles extintos;
 Megalodón, una película sino-estadounidense de ciencia ficción dirigida por Jon Turteltaub y estrenada por primera vez en 2018.